Кеса́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Дордонь. Входит в состав кантона Бержерак-2. Округ коммуны — Бержерак.

Код INSEE коммуны — 24345.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 460 км к югу от Парижа, в 90 км восточнее Бордо, в 34 км к юго-западу от Перигё.

Климат 
Климат умеренный океанический со средним уровнем осадков, которые выпадают преимущественно зимой. Лето здесь долгое и тёплое, однако также довольно влажное, здесь не бывает регулярных периодов летней засухи. Средняя температура января — 5 °C, июля — 18 °C. Изредка вследствие стечения неблагоприятных погодных условий может наблюдаться непродолжительная засуха или случаются поздние заморозки. Климат меняется очень часто, как в течение сезона, так и год от года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 467 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 298 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 210 были экономически активными, 88 — неактивными (показатель активности — 70,5 %, в 1999 году было 69,5 %). Из 210 активных жителей работали 198 человек (95 мужчин и 103 женщины), безработных было 12 (6 мужчин и 6 женщин). Среди 88 неактивных 16 человек были учениками или студентами, 54 — пенсионерами, 18 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Петра в оковах (XI век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  
 
 
 

Коммуны департамента Дордонь